Niemcy:
 Diemelsee – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Waldeck-Frankenberg
 Diemelsee – jezioro zaporowe

Zobacz też:
 Park Natury Diemelsee